MR11 steht für:
ein Normformat für Lampen, siehe Multi-facettierter Reflektor

MR-11 steht für:
 , ISO-3166-2-Code der mauretanischen Region

MR11